Megamix  – singolo dei Boney M. del 1988
Megamix  – singolo dei Vengaboys del 1999, dall'album The Remix Album
Megamix  – singolo di Corona del 1996
Megamix  – singolo delle Vanilla Ninja del 2005
 Megamix  – singolo di Basshunter del 2008